Artykuł dotyczy sezonu 2015 wyścigów International V8 Supercars Championship. Rozpoczął się on rundą na torze w Adelajdzie, a zakończył po 14 rundach i 36 wyścigach w Sydney na ulicznym torze wokół kompleksu olimpijskiego.

Tytuł mistrzowski zdobył po raz pierwszy w karierze Mark Winterbottom. W klasyfikacji Pirtek Enduro Cup najlepsi okazali się Garth Tander i Warren Luff, którzy zdobyli najwięcej punktów w trzech rundach długodystansowych.

Kalendarz

Lista startowa

Wyniki i klasyfikacja

Uwagi 

Punkty przyznawane są kierowcom którzy przejechali dystans minimum 75% wyścigu i przejechali ostatnie okrążenie. Większość weekendów wyścigowych odbywała się w formacie dwóch krótszych wyścigów w sobotę (75 punktów dla zwycięzcy) i jednego dłuższego w niedzielę (150 punktów dla zwycięzcy). Wyjątkiem były rundy w Townsville i Surfers Paradise (dwa dłuższe wyścigi - po 150 punktów dla zwycięzcy) oraz rundy długodystansowe Sandown i Bathurst z jednym wyścigiem. W każdej rundzie było maksymalnie 300 punktów do zdobycia.

Bibliografia 
 Archiwum wyników na stronach natsoft.com.au 

2015
2015 w sportach motorowych
2015 w Australii
2015 w Nowej Zelandii